Хронология на пилотираните космически полети (2000-е)
 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 2010-е

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. 

 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 2010-е

Вижте също 
 Восток
 Меркурий
 Восход
 Джемини
 Аполо
 Союз
 Космическа совалка
 Шънчжоу
 Салют
 Скайлаб
 Мир
 МКС

Източници 
 Информация

Космически полети